Isophyllum jacquinianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Pierre Fourreau. Isophyllum jacquinianum ingår i släktet Isophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
jacquinianum